Rosenmühle ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Rosenmühle (Alfeld), Ortsteil der Gemeinde Alfeld, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rosenmühle (Erxleben), ein Wohnplatz in der Gemeinde Erxleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Rosenmühle (Roden), Ortsteil der Gemeinde Roden, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rosenmühle (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rosenmühle (Wertheim), Wohnplatz der Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rosenmühle (Würzburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Würzburg, Bayern

Weiteres:
 eine deutsche Großmühle in Landshut, siehe GoodMills Deutschland #Standorte